Busche – frazione di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia (Italia)
 Busche – frazione di Cesiomaggiore, in provincia di Belluno (Italia)
 Busche – formaggio tipico della provincia di Belluno
 Busche – gioco di carte

Persone
Heinz Busche (1951) – bobbista tedesco
Matthew Busche (1985) – ex ciclista su strada statunitense